Urs Hugi ist der Name von

* Urs Hugi (Schultheiss) (um 1475–1542), Solothurner Schultheiss
 Urs Hugi (Fünfkämpfer) (* 1952), Schweizer moderner Fünfkämpfer, Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 1972